Camptocercus är ett släkte av kräftdjur. Camptocercus ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Camptocercus